Пара Кара Блэк / Лизель Хубер — победитель турнира.

Сеянные 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  'Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Полуфинал)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Второй раунд)
  Виктория Азаренко /  Шахар Пеер (Полуфинал)

<ol start="5">
 Алёна Бондаренко /  Катерина Бондаренко ''(Четвертьфинал)
 Динара Сафина /  Елена Веснина ''(Четвертьфинал)
 Янь Цзы /  Чжэн Цзе ''(Первый раунд)
 Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2008